Гвадаррама (город)
 Гвадаррама (река)

Схожие 
 Куэнка-дель-Гвадаррама
 Сьерра-де-Гвадаррама